Banghard ist der Familienname der folgenden Personen:

 Lacey Banghard (* 1992), britisches Glamour-Model